Работнов, Николай Семёнович (1936—2006) — российский учёный, физик-ядерщик.
 Работнов, Тихон Александрович (1904—2000) — советский геоботаник с мировым именем.
 Работнов, Юрий Николаевич (1914—1985) — советский учёный в области деформируемого твёрдого тела, академик АН СССР.